Ilir je lahko:

 Ilir - pripadnik Ilirskega ljudstva

Osebno ime

 Ilir Meta - bivši albanski predsednik
 Ilir Elmazovski - makedonski nogometaš